Plaats in Indonesië
 Kebak (Kebakkramat), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Kebak (Jumantono), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java